Scholastikos ist der Beiname folgender Personen:

 Epiphanios Scholastikos, oströmischer Übersetzer
 Euagrios Scholastikos (Evagrius Scholasticus; 536/537–um 600), Kirchenhistoriker
 Eusebios Scholastikos, griechischer Rechtsgelehrter und Schriftsteller
 Johannes Scholastikos, Rechtsgelehrter und Patriarch von Konstantinopel
 Sokrates Scholastikos (Socrates Scholasticus; um 380–um 440), Theologe und Kirchenhistoriker

Scholasticus steht für:
 Scholaster, ein Kirchenamt

Siehe auch:
 David Scholasticus, Gelehrter, Kaplan und Geschichtsschreiber im frühen 12. Jahrhundert